Hedlund ist ein ursprünglich ortsbezogener schwedischer Familienname, gebildet aus den schwedischen Elementen hed (Heide) und lund (Baumgruppe, Hain).

Namensträger 
 Andreas Hedlund (* 1973), schwedischer Metal-Musiker, Sänger und Multi-Instrumentalist
 Andrew Hedlund (* 1978), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Garrett Hedlund (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Göthe Hedlund (1918–2003), schwedischer Eisschnellläufer
 Gunnar Hedlund (1900–1989), schwedischer Politiker
 Gustav Hedlund (1904–1993), US-amerikanischer Mathematiker
 Karen Hedlund (* 1948), amerikanische Juristin und Unternehmensberaterin
 Lina Hedlund (* 1978), schwedische Sängerin und Moderatorin
 Mike Hedlund (* 1977), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Per-Erik Hedlund (1897–1975), schwedischer Skilangläufer
 Sebastian Starke Hedlund (* 1995), schwedischer Fußballspieler
 Simon Hedlund (* 1993), schwedischer Fußballspieler
 Svenne Hedlund (1945–2022), schwedischer Sänger und Musiker
 Teodor Hedlund (1861–1953), schwedischer Botaniker

Einzelnachweise 

Familienname
Wohnstättenname
Schwedischer Personenname

en:Hedlund